Merle y Merlé hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares en Francia
Merle-Leignec
Gruta de Pech Merle
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle
Saint-Geniez-ô-Merle
Merles
Merles-sur-Loison
Rouvroy-les-Merles

Personas
Merle De Vore Johnson
Merle Greene Robertson
Merle Haggard
Merle Oberon
Merle Randall
Merle Robbins
Merle Tottenham
Merle Travis

Apellido
Alfred Merle Norman
Carole Merle
John Merle Coulter
Robert Merle

Además
Merlé (patrón de color)